Cervós ist der Familienname folgender Personen:

 Joan Cervós (* 1998), andorranischer Fußballspieler
 Jorge Cervós-Navarro (1930–2021), spanischer Neuropathologe

Siehe auch:
 Cervos